Mask může být:

 Mask (album, Bauhaus) – album skupiny Bauhaus z roku 1981
 Mask (album, Roger Glover) – album Rogera Glovera z roku 1984
 Mask (album, Vangelis) – album Vangelise z roku 1985